Stadsbrand van Zutphen (1284)
 Stadsbrand van Zutphen (1336)